Het ATP-toernooi van Indianapolis 2008 (met de officiële naam Indianapolis Tennis Championships) werd gespeeld van 14 tot en met 20 juli 2008. Er werd gespeeld op outdoor hardcourtbanen van het Indianapolis Tennis Center in de Amerikaanse stad Indianapolis.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema 

Indianapolis
ATP-toernooi van Atlanta